Stumm est un nom de lieu et de famille, porté notamment par :

Toponyme 
 Stumm, une commune autrichienne du district de Schwaz dans le Tyrol.

Patronyme 
 La famille Stumm, une famille de facteurs d'orgue du , 
 Les frères Stumm des maîtres de forges sarrois dont l'entreprise () a fonctionné de 1806 à la fin des années 1970.
 
 
 
 Werner Stumm (1924-1999), un chimiste suisse.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme